Чемпионат мира по фехтованию 2018 года проходил с 19 по 27 июля в Уси (Китай) под эгидой Международной федерации фехтования. На турнире разыгрывались 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

По семь наград завоевали итальянцы (4 золота), южнокорейцы (2 золота) и россяине (1 золото).

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт

Результаты

Мужчины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Расписание

Примечания 

Фехтование
2018
Чемпионаты мира в Китае
Июль 2018 года
Уси
Чемпионаты мира в 2018 году
Международные соревнования по фехтованию в Китае